Aceasta este o listă de orașe din Peru. Pentru a vedea zonele metropolitane Zone metropolitane mai mult Populate în Peru.

Vezi și
 Callao
 Caraz
 Pasco

Note 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/index.htm

 
Peru